Йоанис Георгиу Думбас () е гръцки учен, лекар и политик.

Биография 
Йоанис Думбас е роден в македонския град Сяр, който тогава е в Османската империя. Работи като учител в различни гръцки училища в Зъхна. Завършва медицина. По време на Гръцката въоръжена пропаганда в Македония служи като връзка между гръцкото консулство в Сяр и гръцките чети. В 1912-1913 година е доброволец в Епир. През 1914 г. става първият управител на административната област Източна Македония и Тракия. През 1929 г. е избран за сенатор от венизелистката Либерална партия и за депутат от същата партия. От декември 1945 г. до април 1946 г. е заместник-министър и управител Централна Македония. На изборите през 1946 г. и 1952 г. е избран за депутат от Гръцки сбор. През 1949 година е избран за първи заместник-председател на парламента.

Умира в 1966 година. Името му носи улица в Сяр.

Родословие

Бележки 

Македонски гърци
Гръцки политици
Гръцки лекари
Дейци на гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Родени в Сяр
По произход от Линотопи
По произход от Влашка Блаца